Amphorothecium är ett släkte av lavar. Amphorothecium (svamp) ingår i ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar